Plusieurs collèges et universités portent ce nom :

University College, collège constituant de l'Université de Toronto





Dublin : University College de Dublin,

University College d'Oslo



University College de Londres,
 University College (Oxford),
 University College de Bristol, fondé en 1876 et devenu l'université de Bristol,
 University College de Dundee, devenu en 1967 l'université de Dundee,
  de Durham.